Eine Gneisenau-Kaserne oder Gneisenaukaserne nach August Neidhardt von Gneisenau gibt bzw. gab es an folgenden Orten:

 Erfurt
 Koblenz, siehe Gneisenau-Kaserne (Koblenz)
 Hann. Münden, OT Gimte, siehe Landespolizeischule Niedersachsen
 Trier, siehe Städtische Kaserne (Trier)
 Zerbst (Anhalt)